L'Accusé (La Polizia accusa: il servizio segreto uccide), néo-polar italien, réalisé par Sergio Martino, sorti en 1975 ;
 L'Accusé (Contratiempo), film policier espagnol d'Oriol Paulo (2017) ;
 L'Accusé (The Innocent Man: Murder and Injustice in a Small Town), roman de John Grisham (2006).